

Chiese 
 Chiesa di Santa Filomena a Passo Segni, frazione di Baricella 
 Chiesa di Santa Filomena a Vasto

Basiliche e santuari
 Basilica di Santa Filomena ad Ars-sur-Formans, in Francia
 Santuario di Santa Filomena a Mugnano del Cardinale